Siebold se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Theodor Ernst von Siebold
 Philipp Franz von Siebold